Crestón puede referirse a lo siguiente:

 Crestón es la parte alta de algunos cascos, que formaba una especie de cresta y servía a la vez que para debilitar los golpes dirigidos contra la cabeza, para sujetar la cimera de crin o de plumas con que solían aquellos adornarse.
 En la industria minera, se llama así a la parte de un filón que aflora, que sobresale en el terreno.

Geografía 
 Cerro de Argentina, provincia de Salta, departamento de Guachipas a los 25º 24´latitud S. en la cordillera a 3370 metros de altitud.
 Cerro de México en el este de Hidalgo, distrito de Apam.
 Isla del Este de Sinaloa en la bahía de Mazatlán. Tiene doce hectáreas de superficie.
 Dos minas de plata del Perú, la una al SE. de Yauli (Junín) y la otra al SO. de Puno.
 Crestón de Piedras: Lugar de Argentina, provincia de Córdoba, departamento de Totoral, dist. de General Mitre.